Trönsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Trönsjön (Frustuna socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (10,4 ha)
Trönsjön (Sättersta socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (7,15 ha)
Trönsjön (Vårdinge socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (35,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn